Кизля́р — узловая железнодорожная станция Махачкалинского региона Северо-Кавказской железной дороги, находящаяся в городе Кизляре Республики Дагестан. Является узлом пересечения линий на Астрахань, Червлённую-Узловую и Кизилюрт.

История 

Станция открыта в 1915 году в составе участка Червлённая-Узловая — Кизляр, изначально была тупиковой. В 1942 году открыта линия Астрахань — Кизляр, предназначенная для переброски грузов из Закавказья, в первую очередь нефти из Баку, в центральную часть Советского Союза и войск на Кавказ.

В связи с началом Чеченских войн, в 1995 году транзитное сообщение между станцией и Республикой Дагестан прекратилось, станция на непродолжительный период времени вновь стала тупиковой. 11 сентября 1997 года открылась линия Кизляр — Кизилюрт, станция вновь стала транзитной.

После возобновления движения на линии Кизляр — Червлённая-Узловая в 2000 году станция стала узловой.

Деятельность 

Кизляр — железнодорожный узел Дагестана. По станции предусмотрена грузовая работа с мелкими и повагонными отправками, а также приём/выдача грузов для хранения на станционных терминалах и грузовых контейнеров массой до 5 тонн. По станции предусмотрено движение транзитных пассажирских поездов из Астрахани в Дагестан, Азербайджан и Грозный с остановкой в Кизляре. До 2005 года по станции оборачивался пассажирский поезд Москва — Кизляр.

Пригородное сообщение по станции 
По состоянию на сентябрь 2015 года пригородное сообщение по станции отсутствует.

Дальнее следование по станции 
По состоянию на декабрь 2018 года по станции курсируют следующие поезда дальнего следования:

Примечания

Ссылки 
 Расписание поездов по станции Кизляр в Яндексе
 Расписание и наличие мест на сайте ОАО «РЖД» 

Железнодорожные станции и платформы Дагестана
Станции Махачкалинского региона Северо-Кавказской железной дороги
Узловые железнодорожные станции